Бе́йлис:

Фамилия
 Бейлис, Виктор Александрович (род. 1943) — российский филолог, этнограф, писатель и переводчик.
 Бейлис, Владимир Михайлович (род. 1937) — театральный режиссёр и педагог.
 Бейлис, Вольф Менделевич (1923—2001) — историк-арабист, доктор исторических наук, профессор.
 Бейлис, Менахем Мендель (1862 или 1874—1934) — обвиняемый в знаменитом Деле Бейлиса.
 Бейлис, Михаил Ефимович (1904—1985) — директор ВИМЭ и ВИЭСХ.
 Бейлис, Фрэнк (1876—1938) — британский регбист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Бейлис-Вирова, Раиса Ароновна (1899—1982) — советский эмбриолог, цитолог.

Другое
 Бейлис — ирландский сливочный ликёр.

См. также 
 Бейлисс

Примечания